Les élections législatives tchèques de  () se tiennent les  et , afin d'élire les  de la  de la Chambre des députés pour un mandat de quatre ans.

Contexte

Mode de scrutin

Campagne

Principales forces politiques

Résultats

Analyse

Conséquences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Chambre des députés (République tchèque)
 Politique en République tchèque
 Gouvernement Václav Klaus II 

République tchèque, Législatives
1996
1996 en Tchéquie
Politique en juin 1996
Politique en mai 1996